Юрьевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Юрьевская волость (Новомосковский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Юрьевская волость (Павлоградский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Юрьевская волость (Козельский уезд) — в составе Калужской губернии
 Юрьевская волость (Борисовский уезд) — в составе Минской губернии
 Юрьевская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Юрьевская волость (Вольский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Юрьевская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии
 Юрьевская волость (Мышкинский уезд) — в составе Ярославской губернии